Oxelösund (gemeente), een Zweedse gemeente
Oxelösund (stad), een plaats in deze gemeente